Second Round's on Me — другий за рахунком офіційний альбом репера Obie Trice і його останній офіційний альбом на лейблі Shady Records. Участь в альбомі взяли Akon, Eminem, 50 Cent, Nate Dogg, Trey Songz, Trick-Trick, Brick & Lace, Big Herk і Jaguar Wright. Альбом вийшов 15 серпня 2006. Цей альбом розкупився у США тиражем 200,000.

Трек лист 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Shady Records
Альбоми Обі Трайса
Англомовні музичні альбоми